Luckey peut faire référence à :

Personnalités 

 , producteur américain de télévision et auteur.
 Bud Luckey (1934–2018), cartoonist américain et animateur.
 Dennis Luckey, personnage de fiction.
 , personnalité politique.
 Paul Luckey (1884-1949), historien allemand des mathématiques arabes. 
 , sculpteur américain.
 , sculpteur et architecte.

Toponymie 

 Luckey, village américain de l'Ohio.

Voir aussi 
 Lucky (disambiguation)

Source de la traduction 

Homonymie
Homonymie de patronyme